Ophiocoma aegyptica är en ormstjärneart som beskrevs av Soliman 1991. Ophiocoma aegyptica ingår i släktet Ophiocoma och familjen Ophiocomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ormstjärnor
aegyptica